La Nogometna Premijer liga Bosne i Hercegovine 2005-2006, abbreviata in Premijer liga BiH 2005-2006, è stata la sesta edizione del campionato della Bosnia Erzegovina ed è stata vinta dallo , al suo secondo titolo di Premijer.

Capocannoniere del torneo fu Petar Jelić () con 18 reti.

Formula 
Come nella stagione precedente le squadre partecipanti alla competizione furono 16 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 30 partite con le ultime due retrocesse in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine o Prva liga Republike Srpske (a seconda della locazione).

Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: La squadra campione disputò la UEFA Champions League 2006-2007, la seconda e la vincitrice della coppa nazionale la Coppa UEFA 2006-2007 e un'ulteriore squadra fu ammessa alla Coppa Intertoto 2006.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione di Bosnia ed Erzegovina e qualificato alla UEFA Champions League 2006-2007
      Qualificato alla Coppa UEFA 2006-2007
      Qualificato alla Coppa Intertoto 2006
      Retrocesso in Prva liga Federacija Bosne i Hercegovine 2006-2007
      Retrocesso in Prva liga Republike Srpske 2006-2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga FBiH 2005-2006 e Prva liga RS 2005-2006
 Kup Bosne i Hercegovine 2005-2006

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005-2006